Ostwalt ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Guttsman Ostwalt (1902–2010), deutsche Überlebende des Holocaust
 Moritz Ostwalt (1822–1908), deutscher Unternehmer und engagierter Bürger der Stadt Meerane